Geger (Bangkalan)
 Geger (Kedungadem)
 Geger (Madiun)
 Geger (Sendang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing